Эллендейл ():
 Эллендейл — город в округе Стил штата Миннесота, США.
 Эллендейл — покинутый населённый пункт в округе Полк штата Орегон, США.